El término curador puede referirse, en esta enciclopedia:

 A un curador, sinónimo de sanador, una persona que ayuda a otra a curarse (es decir, a recuperar su salud);
 A un curador (del inglés curator), término usado en Hispanoamérica para referirse a un «conservador», una persona responsable de mantener y preservar la colección de objetos, muestras o especímenes de un museo;
 A un curador artístico, neologismo para la persona responsable de un comisariado artístico;
 En el Derecho, a un curador civil, el representante de la vida civil de una persona;
 En la Antigua Roma, a un Curator, un funcionario administrativo.